Le district de Bourg est le nom de deux anciennes subdivisions administratives françaises :

 le district de Bourg dans le département de l'Ain,
 le district de Bourg dans le département de la Gironde.